Bilate steht für:
 Bilate (Fluss), Zufluss zum Abajasee in Äthiopien

Familienname von:
 Mario Bilate, niederländischer Fußballspieler